Stephen, Steven or Steve Walsh possono riferirsi a:

 Steve Walsh (1951-), multistrumentista e compositore statunitense
 Steve Walsh (1966-), giocatore statunitense di football americano
 Steve Walsh (1972-), arbitro australiano di rugby a 15